Gonzales (Califòrnia), població dels Estats Units a l'estat de Califòrnia 
 Gonzales (Louisiana), població dels Estats Units a l'estat de Louisiana 
 Gonzales (Texas), població dels Estats Units a l'estat de Texas
 Batalla de Gonzales, enfrontament de la Revolució texana a la localitat de Gonzales (Texas) el 1835 
 Dalmacio Gonzales (Olot, Garrotxa, 1940), tenor català 
 Chilly Gonzales (Mont-real, 1972), músic i productor quebequés
 Eric Gonzales (Pau, Bearn, 1964), escriptor occità